CVV Achilles is een voetbalclub uit Enschede in de Nederlandse provincie Overijssel. De club is opgericht op 13 juni 1924. De club speelt op Ontmoetingspark 't Wageler aan de Horstlindelaan in Enschede. Hier worden al sinds 1939 de thuiswedstrijden gespeeld. Sinds 2010 beschikt de club over een complex met 2 grasvelden en een modern kunstgrasveld. Het eerste elftal van de mannen komt uit in de Vierde klasse zaterdag (2022/2023). Ruim 98 jaar speelde Achilles in de kleuren rood en geel. Sinds 2022 is de clubkleur rood.

Achilles is een christelijke voetbalvereniging. Vanwege de gereformeerde achtergrond van de leden is bij de oprichting bepaald dat Achilles geen activiteiten op zondag organiseert. Nog altijd is dit van toepassing: bij Achilles is zaterdag voetbaldag. Tegenwoordig spelen teams van Achilles ook op doordeweekse dagen, waaronder op vrijdagavond.

In het seizoen 2022/2023 heeft Achilles zo' n 380 leden. In de competitie spelen 8 jeugdteams en 8 seniorenelftallen onder de naam van Achilles hun wedstrijden. Daarnaast is er het Vrijdagavondvoetbal, waarbij leden onderling op vrijdagavond een wedstrijd tegen elkaar spelen.

Competitieresultaten 1948–2018 

|
|
|
|
|}

Bekende (oud-)trainers 

 Kåre Becker

Externe link 
 Officiële website

Amateurvoetbalclub in Enschede